Irani steht für:
 Irani (Santa Catarina), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina 
 Irani (Indien), eine Gruppe von Zoroastriern in Indien

Irani ist der Familienname folgender Personen:
 Ardeshir Irani (1886–1969), indischer Filmproduzent und Filmregisseur
 Merwan Sheriar Irani (1894–1969), indischer Guru
 Manuchehr Irani, Pseudonym von Huschang Golschiri (1937–2000), iranischer Schriftsteller
 Michael Irani (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Mohammad Irani (* 1958), iranischer Diplomat
 Nassrin Ranjbar Irani (* 1955), iranische Dichterin, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Smriti Irani (* 1976), indische Politikerin, Model und Schauspielerin